Hans Johannes Emil Dülfer (1892-1915), était un alpiniste allemand.
 Hans Dulfer (1940-), est un saxophoniste tenor, père de Candy Dulfer.